«Le Viandier» (фр. [вьяндье́], от «viande», мясо); также «Le Viandier de Taillevent» (тирельский вьяндье) — средневековый сборник кулинарных рецептов. Является одной из самых ранних и самых известных средневековых поваренных книг, наряду с «Liber de Coquina» и «Forme of Cury». Кроме этого в ней содержится первое подробное описание антреме.

Автором сборника считается Гийом Тирель, королевский повар при Карле V и Карле VI. Однако самая ранняя версия сборника датируется примерно 1300 годом, что на 10 лет раньше рождения Тиреля. Автор оригинала неизвестен, что было нередко для кулинарных книг средневековья и раннего нового времени, когда книги копировались, дополнялись новыми текстами и выдавались за произведения других авторов.

Рукописи 
Всего сохранилось четыре копии Le Viandier.

Самая старая рукопись была написана в конце XIII — начале XIV века. Она была обнаружена в Archives cantonales du Valais (Сьон, Швейцария) и практически оставалась незамеченной до 1950-х годов. Именно эта рукопись ставит под сомнение авторство Тиреля, однако начало книги отсутствует, поэтому название и автор этого раннего произведения неизвестны.

Ранее самой старой считалась рукопись XIV века, хранящаяся в Национальной библиотеке Франции в Париже.

Третий манускрипт начала XV века находится в Ватиканской библиотеке.

Четвёртый из сохранившихся принадлежит библиотеке Мазарини в Париже, он также датируется XV веком.

Пятая копия манускрипта XV века хранилась в Сен-Ло в Archives de la Manche. Она упоминалась в монографии Пишона (Jérôme Pichon) и Викера (Georges Vicaire) 1892 года «Le Viandier». Однако рукопись была уничтожена пожаром 6 июня 1944 года во время высадки союзников в Нормандию.

В рукописи из Вале насчитывается около 130 рецептов. Различные варианты рукописей различаются между собой, это касается и ранних вариантов и более поздних копий, в которых часть содержания сохранилась, а часть оказалась утеряна.

Печатное издание 
Около 1486 года была издана печатная версия «Le Viandier». На титульной странице не были указаны ни дата, ни место издания, но несомненно это был Париж. По сравнению с рукописями, эта версия содержит дополнительные 142 рецепта. За период 1486—1615 гг. печатная версия выдержала двадцать четыре издания.

См. также 
 Средневековая кухня
 Liber de Coquina
 The Forme of Cury
 Апициевский корпус

Примечания

Ссылки 
 Текст Ватиканской рукописи на сайте Гисенского университета
 Перевод Ватиканской рукописи Джеймсом Прескоттом на английский 
 Отрывки из «How To Cook a Peacock» — перевод издания XV века

Книги XIV века
Средневековые кулинарные книги